Радугин — русская фамилия:

Персоналии 
 Радугин, Алексей Алексеевич (род. 1943) — советский и российский религиовед и философ.
 Радугин, Константин Владимирович (1899—1984) — советский учёный, доктор геолого-минералогических наук, профессор. Лауреат Сталинской премии.
 Радугин, Михаил Яковлевич (1923—1995) — Герой Советского Союза, генерал-майор
 Радугин, Максим Анатольевич (род. 1978) — российский актёр театра и кино.
 Радугин, Феофан Григорьевич (1912—1993) — Герой Советского Союза, лётчик военно-транспортной авиации, старший лейтенант.

См. также 
 Радыгин
 Родыгин